L' affection est souvent lié à un sentiment ou un type d'amour.

Nom 

Affection peut également signifier :
 Affection, synonyme d'une maladie (voir notamment affection intercurrente, affection longue durée, affection néoplasique)
 Affection, ou affect, dans un langage plus contemporain, est un état de l'âme ou de la conscience, généralement passif : l'effet que produit sur elle un objet (perception, souvenir…). Plus précisément, on distingue deux usages du terme :
 affection comme "affectus" (pathos) : sentiment / sensation. C'est très largement le sens courant aujourd'hui.
 affection comme "affectio"  : disposition, relation, en un sens large. Elle peut être réflexive, s'identifier à un jugement rationnel, mais aussi à une perception, est moins passive que la première acception puisqu'elle est disposition à agir d'une certaine manière. Ce sens est moins employé aujourd'hui, mais les deux sens peuvent se recouper

Titre 

chansons
 Affection, chanson de Jody Watley sortie le  ;
 Affection, chanson de The All-American Rejects sur l'album Kids in the Street sorti le  ;

albums
 Affection, album de Lisa Stansfield sorti le  ;
 Affection, premier album de Kumi Kōda sorti le  ;
 Affection, album de Jody Watley sorti le  ;

film
 Affection, film bulgare réalisé par Ludmil Staikov en 1972.

Homonymie